Patriots puede referirse a:
 el equipo de la NFL estadounidense New England Patriots, también llamados los Patriotas de Nueva Inglaterra en la prensa hispana.

 el grupo subversivo Los Patriotas  del juego Metal Gear.